Punk — второй студийный альбом японской группы Chai, выпущенный 13 февраля 2019 года в Японии и 15 марта в США и Великобритании.

Песня «This is Chai» с альбома звучит в эпизоде «Скидка 50%» (2020) американского телесериала «Лучше звоните Солу».

Восприятие 

Punk получил хвалебные отзывы музыкальных критиков. На сайте Metacritic средняя оценка составляет 86 баллов из 100 на основании 10 рецензий. Pitchfork поставил «Fashionista» на 59-е место в списке 100 лучших песен 2019 года.

Список композиций

Участники записи 
Chai
 Мана — вокал, клавишные
 Кана — вокал, гитара
 Юки — бас-гитара, дополнительный вокал
 Юна — барабаны, дополнительный вокал

Чарты

Примечания 

Альбомы на японском языке
Альбомы Heavenly Recordings